Special Operations Command steht für:
 Special Operations Command (Australien)
 Special Operations Command (Kanada), siehe Canadian Special Operations Forces Command
 Special Operations Command (Kolumbien), siehe Colombian National Police Special Operations Command
 Special Operations Command (Dänemark)
 Special Operations Command (Deutschland), siehe Kommando Spezialkräfte
 Special Operations Command (Frankreich), siehe Commandement des opérations spéciales der französischen Streitkräfte
 Special Operations Command (Griechenland), siehe 13th Special Operations Command des griechischen Heers
 Special Operations Command (Indonesien), siehe Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia der Streitkräfte Indonesiens
 Special Operations Command (Malediven)
 Special Operations Command (Malaysia)
 Special Operations Command (Neuseeland)
 Special Operations Command (Philippinen)
 Special Operations Command (Singapur)
 Special Operations Command (Spanien)
 United States Special Operations Command
 United States Army Special Operations Command
 United States Air Force Special Operations Command
 United States Naval Special Warfare Command
 United States Marine Corps Forces Special Operations Command
 United States Special Operations Command Africa
 United States Special Operations Command Central
 United States Special Operations Command Europe
 United States Special Operations Command Korea
 United States Special Operations Command North
 United States Special Operations Command Pacific
 United States Special Operations Command South
 United States Special Operations Command - Joint Capabilities